Illukasik bezeichnet:
 Illukasik, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illukasik (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illukasik (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Illukasik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illukasik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland